101 har flere betydninger:
 101 – det 101. år efter Kristi fødsel
 101 f.Kr. – det 101. år før Kristi fødsel
 101 (tal) – et tal
 101 (album) – et livealbum af Depeche Mode
 101st Airborne Division – en enhed i US Army